Die folgenden Personen waren  Pröpste des  Stiftes Reichersberg:

Literatur 
 
  
  
 Gerhoch Weiß: Das Chorherrenstift Reichersberg am Inn 1084–1934. Ried im Innkreis 1934.
 Gerhoch Weiß (Hrsg.): Katalog der reg. lat. Chorherren des Stiftes Reichersberg am Inn. Reichersberg 1948 (Fortsetzung von Meindl, Biographien der Chorherren aus den Jahren 1884 bis 1945).

Reichersberg
 !
Bezirk Ried im Innkreis